Леона́рд Мло́динов (; род. 1954) — американский , а также автор научно-популярных книг и сценарист телевизионных научно-популярных передач.

Биография 
Родился в Чикаго, штат Иллинойс, в еврейской семье. Его родители пережили Холокост. Отец, который провел более года в концлагере Бухенвальд, был руководителем еврейского сопротивления на оккупированных нацистами территориях в своем родном городе Ченстохова, Польша. Мать была заключённой трудового лагеря. С отцом они познакомились в Бруклине (Нью-Йорк) в 1948 году.

В детстве Леонард интересовался математикой и химией, ещё в школе интересовался органической химией на лекциях профессоров из Иллинойсского университета.

В 1973 году, после войны Судного дня уехав на семестр в Израиль поработать в кибуце, ночами читал «Фейнмановские лекции по физике», одну из немногих книг на английском языке, имевшихся в библиотеке кибуца.

Затем Млодинов учился в аспирантуре Калифорнийского университета в Беркли, а в Калифорнийском технологическом институте занимался научными разработками.

Награды 
 2013 — PEN/E.O. Wilson Literary Science Writing Award за книгу «(Нео)сознанное. Как бессознательный ум управляет нашим поведением»

Книги 
 На русский язык переведены:

Примечания

Ссылки 
 
 Леонард МЛОДИНОВ // Элементы.ру
 [www.peoples.ru/science/physics/leonard_mlodinow/ От сценариев до бога]

Физики США
Авторы научно-популярной литературы
Писатели США
Популяризаторы астрономии
Сотрудники Калифорнийского технологического института
Выпускники Калифорнийского университета в Беркли